"Os Grandes Sucessos de Patati Patatá" a primeira coletânea da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2006.

Faixas 

 Se Você Quer Sorrir
 Nosso Avião
 A Dança do Macaco
 Trava Línguas 
 Hora da Refeição
 Mundo Encantado
 Pot-Pourri
 A Minha Velha
 O Casamento do Pato
 Jacaré Foi à Cidade
 O Pulo da Perereca
 Boi Barnabé
 A Língua do "P"
 A Grama Foi Crescendo
 Chuveiro, Chuveiro
 Meu Cachorrinho
 Chulé
 As Mãos
 O Trem Da Fantasia

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2006 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa